Nikita Ivanovič Panin, politico e diplomatico russo (1718-1783)
 Nikita Petrovič Panin, politico e diplomatico russo (1770-1837)